Volksoper versteht sich ursprünglich als Gegenbegriff zu Hofoper (ähnlich wie Volkstheater ein Gegenbegriff zu Hoftheater ist). In der Zeit des Ancien Régime bis 1918 war damit ein für das Volk zugängliches und erschwingliches Opernhaus gemeint, während die Hofoper stets noch zum Adelshof gehörte und einen exklusiveren Rahmen hatte. „Volksoper“ wurden auch populäre Opernwerke genannt wie Engelbert Humperdincks Hänsel und Gretel (1893). Es ist die Bezeichnung folgender Opernhäuser:

 Hamburger Volksoper, ehemaliges Opernhaus am Millerntorplatz, 1943 zerstört 
 Volksoper Berlin bzw. Große Volksoper Berlin, ehemalige Bezeichnung für das Theater des Westens
 Volksoper Budapest (ungarisch Népopera), ehemalige Bezeichnung für das Erkel-Theater
 Volksoper Dresden, von 1945 bis 1949 der Name der Landesoper Sachsen
 Volksoper Wien, zweitgrößtes Opernhaus Wiens

Theatername